Сезона 2013/2014. биће педесет и осма сезона Ередивизије од њеног настанка 1955. Почеће 2. августа 2013, а завршиће се 18. маја 2014. Учествоваће 16 тимова. Нови клубови у лиги су Го Ахед Иглси и Камбур, из лиге су испали ВВВ Венло и Виљем Други.

Састав Ередивизије у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Ередивизије 

Легенда:

Пласман екипа на табели Ередивизије по колима

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Резултати холандских клубова у европским такмичењима 

За учешће у европским такмичењима квалификовали су се следећи тимови:
Ајакс, за групну фазу Лиге шампиона
ПСВ, за треће коло квалификација Лиге шампиона
Фајенорд и АЗ Алкмар, за плеј-оф рунду квалификација Лиге Европе
Витесе, за треће коло квалификација Лиге Европе
Утрехт, за друго коло квалификација Лиге Европе

Квалификације

Групна фаза 

Група Х Лиге Шампиона 2013/14. (Ајакс)

Група Б Лиге Европе 2013/14. (ПСВ)

Група Л Лиге Европе 2013/14. (АЗ Алкмар)

Извори 
 Сајт Сокервеј

Референце 

Ередивизија
Фудбал у Холандији